Frashëri:
 Abdyl Frashëri (1839-1892)
 Mehdi Frashëri (1874-1963)
 Midhat Frashëri (1880-1949)
 Naim Frashëri (1846, Frashër - 1900, Kızıltoprak)
 Sami Frashëri,  (1850, Frashër -1904)
 Stivi Frashëri (* 1990, Korçë), um futebolista albanês

Ver também 
 Frashër